Forgó László (1907–1985)  Kossuth-díjas magyar gépészmérnök, az MTA tagja, a Heller-Forgó-hűtőrendszer társfeltalálója
Forgó László (1938) a Távközlési Kutató Intézet állami díjas tudományos munkatársa